Сакара може да се отнася до:
 Сакара – музикален инструмент
 Сакара – село в Египет, част от Мемфиския некропол
 Сакара – местност до Кардам (Област Търговище)